Опистосо́ма или брюшко́ () — один из двух отделов тела хелицеровых (Chelicerata), располагающийся позади просомы (головогруди). В составе опистосомы насчитывают до 13 сегментов, часть из которых может нести сильно видоизменённые конечности. На заднем конце опистосомы расположен тельсон, не являющийся серийным гомологом по отношению к сегментам тела. Основная функция опистосомы — трофико-генеративная: в ней располагается половая система, а также основная часть пищеварительной.

Слияние и варианты подразделения 

К представителям с отчётливо выраженной сегментацией (например, мечехвостам и скорпионам) зачастую применяют более дробное подразделение тела — на три отдела: выделяют либо просому, мезосому и метасому, либо головогрудь, переднебрюшие и заднебрюшие. Соответствие между вариантами деления неполное: синонимичны лишь просома и головогрудь. У многих хелицеровых сегменты опистосомы сливаются между собой, вплоть до преобразования опистосомы в единое нерасчленённое образование без каких-либо признаков сегментации (морские пауки).

Сегментарный состав опистосомы

Мечехвосты 

Все мечехвосты имеют хорошо развитую опистосому, которая в свою очередь подразделена на мезосому и метасому. Мезосома состоит из 6 хорошо обособленных сегментов. У молодых особей их количество можно легко подсчитать по поперечным углублениям на дорсальной поверхности мезосомального кутикулярного щита. У взрослых же эти борозды сглаживаются, однако остаются подвижные шипы на латеральном крае мезосомы, каждая пара которых соответствует одному сегменту.

Первый из них, так называемый половой сегмент (VIII), несет парные гонопоры (половые отверстия), которые прикрыты половыми крышками — видоизмененными конечностями. Оставшиеся пять (IX—XIII) сегментов мезосомы несут жаберные лепестки, которые, как и половые крышки, представляют собой конечности соответствующих сегментов. В момент размножения представители обоих полов вынуждены выходить на сушу. В этом случае нежные жаберные лепестки прикрываются хитинизированными половыми крышками. При этом поверхность жабры остается влажной, что является важным условием для протекания газообмена.

Метасома представлена метасомальным шипом. На данный момент сложно сказать сколько именно сегментов вошло в его состав. Согласно современным представлениям — 2 или 3.

Краеугольный камень в вопросе сегментарного состава тела хелицеровых — VII сегмент. Ряд авторов, в число которых входит Беклемишев, считают его просомальным сегментом, однако другие (Кастнер) исследователи предпочитают относить этот сегмент к опистосоме. И до сих пор спор о его принадлежности к какой-либо тагме не разрешен, однако большинство современным специалистов придерживаются первого предположения. Дальнейшее повествование будет опираться на принадлежность «сегмента-связки» (VII сегмента) просоме.

Ракоскорпионы 

Ракоскорпионы — группа вымерших хелицеровых. Опистосома состояла из нескольких (до 11) свободных сегментов и хвостового шипа. На вентральной поверхности располагалась пара узких половых крышек и три пары жаберных крышек — видоизмененных конечностей.

Скорпионы 

Опистосома скорпионов, как и мечехвостов, состоит из мезо- и метасомы. Мезосома включает шесть сегментов и иногда обозначается как «переднебрюшие». Первый сегмент (VIII) несет половые крышки, второй (IX) — сложно устроенные гребневидные органы. Остальные четыре сегмента (X—XIII) имеют по паре стигм, каждая из которых ведет в легкое. Все образования — половые крышки, гребневидные органы и даже легкие — это конечности мезосомального отдела.

После мезосомы располагаются 6 (XIV—XIX) сегментов метасомы, в старой литературе этот отдел обозначается как «заднебрюшие». Данные сегменты не несут конечностей и их производных. Тельсон образует жало, на конце которого открывается проток ядовитой железы.

Клещи 
Группа крайне специализированных хелицеровых. У ряда форм просома и опистосома сливаются. Однако у примитивных клещей (Opilioacarida) закладываются все 18 сегментов и тела, просома и опистосома хорошо выражены. Также для клещей характерно вторичное расчленение тела на головку (гнатосому) и идиосому (гнатосомальное расчленение). Помимо этого, у почвенных клещей группы Sarcoptiformes имеется еще один вариант тагмозиса (протеросомальный), когда граница между отдельными тагмами проходит между второй и третьей парой ходных ног

Телифоны 
Опистосома сегментированная, состоит из 12 отдельных метамеров. Последние три сегмента формируют основание хвостовой нити. На границе между девятым и десятым сегментом располагается отверстие ядовитой железы, секрет которой содержит богатый набор кислот, варьирующий у разных видов. В момент опасности телифон способен выбросить содержимое железы на расстояние около 30 сантиметров.

Примечания 

Анатомия членистоногих